Емілі Луа і Ніколь Пратт були чинними чемпіонками, але цього разу жодна з них не брала участі.

Олена Лиховцева і Олена Весніна виграли титул, перемігши у фіналі пару Анабель Медіна Гаррігес і Вірхінія Руано Паскуаль з рахунком 2-6, 6-1, 6-2.

Сіяні пари 

 Анабель Медіна Гаррігес   Вірхінія Руано Паскуаль (фінал)
 Марія Елена Камерін   Хісела Дулко (півфінал)
 Івета Бенешова   Міхаелла Крайчек (чвертьфінал)
 Олена Лиховцева   Олена Весніна (чемпіонки)

Сітка

Сітка

Посилання 
 

парний розряд